Сан Хорхе има више значења:

 Сан Хорхе, Гранха (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хорхе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хорхе, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хорхе, Фамилија Дуењас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хорхе (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хорхе (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хорхе (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хорхе (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хорхе (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хорхе (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хорхе (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хорхе (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хорхе (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хорхе (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хорхе (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хорхе (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хорхе (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хорхе, Ел Кротало (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хорхе, Ел Флоридо (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хорхе (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Хорхе (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Хорхе (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе, Сан Мигел Нандамбуа (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе, Ел Дијесиочо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе, Фраксион лас Кончас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе, Ел Венседор (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хорхе (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хорхе (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хорхе, Ранчо Паласиос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хорхе (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хорхе, Ел Папалоте (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хорхе (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хорхе (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хорхе (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хорхе, Мигел Фуентес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хорхе (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хорхе, Маседонио Ајала (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хорхе (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хорхе, Гранха (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хорхе (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хорхе (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хорхе (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хорхе (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хорхе (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хорхе (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хорхе (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хорхе (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хорхе, Ранчо дел Турко (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хорхе (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хорхе (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хорхе (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Хорхе (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Хорхе (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Хорхе (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Хорхе (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Хорхе (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хорхе (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хорхе, Агрикола (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хорхе (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хорхе (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хорхе, Ел Дурасно (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хорхе, Ла Ногалера (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хорхе (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хорхе (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хорхе, Еркулес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хорхе (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хорхе (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Хорхе, Правија (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Хорхе (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Хорхе (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хорхе (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хорхе, Ла Т (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хорхе (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хорхе (Хименез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хорхе (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хорхе (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хорхе (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хорхе (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хорхе (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хорхе (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хорхе (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хорхе (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хорхе, Ел Росарио (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хорхе (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хорхе (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хорхе (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хорхе (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хорхе (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хорхе (Дзилам Гонзалез), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хорхе (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хорхе (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хорхе (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хорхе (Тункас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хорхе (Јобаин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хорхе (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику